Az 1959–1960-as osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának negyvenkilencedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien az 1959-60-as szezon bajnoka.
 A Rapid Wien részt vett az 1960–61-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 Az Austria Wien részt vett az 1960–61-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Kremser SC osztályozót játszott.
 Az WSV Donawitz és az Admira Wien kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok